Лагра́н, Лаґран () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 36 км на південний захід від Гапа.

Історія 

1 січня 2016 року Лагран, Ейгіан i Сен-Жені було об'єднано в новий муніципалітет Гард-Коломб.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 264,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лагран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лагран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи